Кривава неділя (1905)
 Кривава неділя (1920)
 Кривава неділя (1921)
 Кривава неділя (1939)
 Кривава неділя (1972)
 Кривава неділя у Станіславі

Мистецтво 
 «Кривава неділя» — телевізійний художній фільм 2002 року британського режисера Пола Грінграсса, що розповідає про події однойменної трагедії 1972 роки.

Неділя